Een verkeersweg:
 N645 (België)
 N645 (Frankrijk)
 N645 (Nederland), zie Provinciale weg 645

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing